Karl Gustavs landskommun kan avse:

Karl Gustavs landskommun, Norrbotten
Karl Gustavs landskommun, Västergötland